Naselja u BiH:
 Podovi (Drvar, BiH), naselje u općini Drvar
 Podovi (Sanski Most, BiH), naselje u općini Sanski Most
 Podovi (Travnik, BiH), naselje u općini Travnik